Андрей Говоров:
 Говоров, Андрей Андреевич (род. 1992) — украинский пловец.
 Говоров, Андрей Сергеевич (род. 1984) — российский футболист.